Minden, een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 vorstendom Minden, een prinsbisdom, na 1648 vorstendom 
 Minden (Rijnland-Palts), een plaatsje in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Minden (Iowa), een plaats in Iowa (Verenigde Staten)
 Minden (Louisiana), een plaats in Louisiana (Verenigde Staten)
 Minden (Nebraska), een plaats in Nebraska (Verenigde Staten)
 Minden (Nevada), een plaats in Nevada (Verenigde Staten)